Millstone Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Millstone Island (Cumberland County, Maine)
 Millstone Island (Waldo County, Maine)
 Millstone Island (Pennsylvania)